Царевский уезд (Ленинский уезд) — административная единица в составе Саратовской, Астраханской и Царицынской губерний Российской Империи и РСФСР, существовавшая в 1835—1928 годах. Уездный город — Царев (с 1919 года — село Ленинск).

География 
В составе Астраханской губернии уезд располагался в северо-западной части вдоль левого берега Волги.

История 
Царевский уезд был образован в 1835 году в составе Саратовской губернии. В 1851 году был передан в состав Астраханской губернии. В 1919 уезд вошёл в состав вновь образованной Царицынской губернии (с 1925 — Сталинградской), центр уезда перенесён в село Ленинск, а сам уезд переименован в Ленинский. Из северных волостей был образован Николаевский уезд.

В 1928 году все уезды Сталинградской губернии были упразднены, территория Ленинского уезда вошла в состав Ленинского района Сталинградского округа Нижне-Волжского края.

Население 
По данным переписи населения 1897 года численность населения уезда составляла 198 022, в том числе в городе Царев — 6977 чел. 

В 1926 году — 165 826 чел.

Национальный состав 
Русские — 54,8 %, украинцы — 38,2 %; татары — 2,2 %, казахи — 2,2 %; немцы — 1,5 %.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 21 волость : 

В 1926 году волостей было 8: 
 Владимировская волость - сл. Владимировка,
 Житкурская волость - c. Житкур, 
 Заплавинская волость — с. Заплавное,  
 Капустино-Ярская волость — сл. Капустин Яр, 
 Ленинская волость (Царевский уезд) — с. Ленинск, 
 Рахинская волость — с. Рахинка, 
 Средне-Ахтубинская волость — с. Средняя Ахтуба, 
 Царевская волость (Царевский уезд) — с. Царев.

Известные уроженцы
  Александр Михайлович Числов (1915—2009) — советский лётчик, Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Царевского уезда

Уезды Саратовской губернии
Уезды Астраханской губернии